Chris Lewis, né le  à Auckland, est un joueur de tennis néo-zélandais.

Il a remporté trois titres en simple et huit titres en double.

Palmarès

En simple messieurs

En double messieurs

Parcours dans les tournois du Grand Chelem

En simple 

|-
|1976
|
|
|
|
|
|-
|1977
|
|
|
|
|
|-
|1978
|
|
|
|
|
|-
|1979
|
|
|
|
|
|-
|1980
|
|
|
|
|
|-
|1981
|
|
|
|
|
|-
|1982
|
|
|
|
|
|-
|1983
|
|
|
|
|
|-
|1984
|
|
|
|
|
|-
|1985
|
|
|
|
|

En double 

|-
|1976
|
|
|
|
|
|-
|1977
|
|
|
|
|
|-
|1978
|
|
|
|
|
|-
|1979
|
|
|
|
|
|-
|1980
|
|
|
|
|
|-
|1981
|
|
|
|
|
|-
|1982
|
|
|
|
|
|-
|1983
|
|
|
|
|
|-
|1984
|
|
|
|
|
|-
|1985
|
|
|
|
|

Liens externes 
 
 

Naissance à Auckland
Joueur néo-zélandais de tennis
Naissance en mars 1957